Бейливик Джерси (коронное владение Великобритании), который в административном отношении делится на 12 приходов.

Краткая характеристика приходов 

 Грувиль — расположен на юго-восточном окончании острова; является местом устричных отмелей.
 Сент-Брелад — охватывает южное и западное побережья острова.
 Сент-Джон — исторический округ.
 Сент-Клемент — юго-восточный прибрежный округ, имеет самый причудливую прибрежную часть на острове, которая получила название «Лунный ландшафт».
 Сент-Лоренс — более удалённый от моря округ, состоящий преимущественно из ферм и сельскохозяйственных угодий.
 Сент-Мартин — отличается множеством традиционной сельскохозяйственной архитектуры.
 Сент-Мэри — северный и самый маленький из всех округов острова Джерси.
 Сент-Питер
 Сент-Сейвьер — гордится захоронением самой знаменитой дочери Джерси Эмилии Шарлотты ле Бретон, более известной как Лилли Лэнгтри.
 Сент-Уэн — один из крупнейших и наиболее интересных округов.
 Сент-Хелиер — столица Джерси, деловой и самый густонаселённый округ острова, его главный торговый центр.
 Тринити — родина знаменитого Фонда охраны дикой природы имени Даррелла, основанного Джеральдом Дарреллом.

См. также 
 Административное деление Гернси